Омани Лига 1995/1996 () — 20-й сезон чемпионата Омана по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1995/96 на сайте rsssf.com 

1995/1996
Оман
Оман
1995 год в Омане
Спорт в Омане в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996